Luckengraben heißen Gewässer und Täler:

 Luckengraben (Myrabach), rechtes Tal vom Trafelberg zum Myrabach vor dem Myrahof, Gemeinde Muggendorf. Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Luckengraben (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Donau), bei Riedhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Luckengraben (Staffgraben), rechtes Bachtal vom Geißruck zum Staffgraben (zum Further Bach, zur Triesting)  im Gemeindegebiet von Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Luckengraben (Söllbach), rechter Zufluss des Söllbachs (zum Tegernsee) an der Luckengrabenalm der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Luckengraben (Vorderer Heinzenbach) – die zwei Oberläufe des Vorderen Heinzenbachs (zum Steinbach, zur Isar nach Lenggries) vom Luckenkopf, Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern: 
 Luckengraben (Vorderer Heinzenbach), linker Oberlauf
 Vorderer Luckengraben, rechter Oberlauf

Siehe auch:
 Luckenbach